

Волынь (Луцк)

Ворскла (Полтава)

Говерла (Ужгород)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря (Луганск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Металлист (Харьков) 
 Матч 26 тура «Черноморец» — «Металлист» был отменён

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Олимпик (Донецк)

Черноморец (Одесса) 
 Матч 26 тура «Черноморец» — «Металлист» был отменён

Шахтёр (Донецк)

Самые молодые участники чемпионата

Новички чемпионата

По заявкам

По клубам

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины
 «Динамо» заявило девять собственных воспитанников

Примечания 

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015